José María Méndez hace referencia a varios artículos:

Personas
José María Méndez Calderón, escritor salvadoreño (1906-2006).
José María Méndez de Vigo, ingeniero español (1878-1927).